LRR steht für:
 Leucine-rich Repeat
 Licht-Reflexions-Rheographie
 Lower River Region
 Long Range Reconnaissance, siehe Fernspäher

lrr steht für:
 Süd-Lohorung (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung